La condensation, du latin  (« épaississement, compactage »), est un  conduisant à des produits plus denses que le système initial.

 En physique :
 la condensation, une transition de phase, d'un gaz vers un état condensé (liquide ou solide),
 condensat de Bose-Einstein,
 physique de la matière condensée ;
en chimie, une condensation est une réaction chimique qui « accole » deux molécules, utilisée notamment dans la synthèse de polymères ;
en chimie, une réaction porte le nom de condensation de Claisen ;
en psychanalyse, la condensation est un mécanisme de défense déplaçant la valeur, et finalement le sens ;
en informatique, un algorithme de vision artificielle s'appelle condensation, pour Conditional Density Propagation ;
en mathématiques, le test de condensation de Cauchy est un critère de convergence des séries ;
en stratigraphie, la condensation d'une série (série condensée) aboutit au dépôt sur une longue période de temps de sédiments peu épais.